Bernd Lennert (* 26. Februar 1966 in Kehl) ist ein deutscher Radiomoderator.

Leben 
Nach einer Schauspielausbildung am Münchner Zinner-Studio begann Lennert 1988 als Moderator bei einem Nürnberger Lokalsender. Weitere Stationen waren die Hörfunkprogramme MDR Life (1992–1996) und Antenne Sachsen (1997–1998). Von 1998 bis 2003 moderierte er zusammen mit Alexander Heine, mit dem er bereits bei MDR Life auf Sendung war, die Morgenshow Lennert & Heine bei Hit-Radio Antenne 1 in Stuttgart.

Anschließend war er bei BB Radio, ab 2005 bei SkyRadio und von 2006 bis 2009 bei Hit-Radio Antenne in Hannover jeweils mit der Morgenshow Lennert & Co. zu hören. Von 2012 bis April 2014 moderierte er die Morgenshow bei Radio Ton in Heilbronn, ebenfalls unter dem Namen Lennert & Co.

Bernd Lennert ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Hörfunkmoderator
Deutscher
Geboren 1966
Mann